Юньески Кесада Перес (; род. 31 июля 1984, провинция Вилья-Клара) — кубинский шахматист, гроссмейстер (2005).

В составе сборной Кубы участник 6-и Олимпиад (2004—2014) и 2-х командных чемпионатов мира (2005, 2015).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Кубы